Bordenave ist der Familienname der folgenden Personen:

 Léon Bordenave (1920–2002), französischer Rugby-Union-Spieler
 Matthieu Bordenave (* 1983), französischer Jazzmusiker
 Toussaint Bordenave (1728–1782), französischer Anatom und Mediziner